«Пираты Карибского моря: День в море» — будущий американский фэнтезийный фильм плаща и шпаги, шестая часть серии фильмов «Пираты Карибского моря», а также первый фильм серии без участия Джонни Деппа. Съёмки начались в феврале 2023 года.

Сюжет 
Действие фильма, как и предыдущих частей франшизы, происходит на Карибском море. В числе главных героев пиратский капитан Джек Воробей, кузнец и сын пирата Уилл Тёрнер, дочь губернатора Элизабет Суонн.

Производство 
О планах создания шестого фильма франшизы стало известно незадолго до премьеры четвёртой части, «На странных берегах». Тогда планировалось снимать шестую картину сразу после пятой, но этот замысел остался неосуществлённым. В марте 2017 года режиссёр  заявил, что «Мертвецы не рассказывают сказки» (пятый фильм) — это только начало последнего приключения, подтвердив таким образом, что шестой фильм по-прежнему в планах. В сентябре того же года продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что фильм находится в разработке. В октябре того же года Кая Скоделарио заявила, что она подписала контракт на возвращение в шестом фильме. Вскоре стало известно, что режиссёром проекта станет Рённинг. В мае 2020 года Брукхаймер сообщил, что первый вариант сценария близок к завершению, но не подтвердил участие Джонни Деппа в будущем фильме. 20 апреля 2022 года во время судебного процесса по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Хёрд Депп заявил, что не заинтересован в работе над новым фильмом серии «Пираты Карибского моря», сославшись на напряжённые отношения с Disney после того, как его исключили из франшизы до вынесения вердикта по его делу.

В ноябре 2022 года в СМИ появились сообщения о том, что Депп всё же снимется в картине, но вскоре они были опровергнуты. Проект получил предварительное название «День в море», его съёмки начнутся в феврале 2023 года в Великобритании. Исполнительным продюсером стал Брюс Хендрикс.

Примечания 

Фильмы-сиквелы
День в море
Фильмы на английском языке